Sammy Davis (coureur), Brits autocoureur
Sammy Davis jr., Amerikaans enterntainer